— японская манга, автором и иллюстратором которой является Кэй Садаясу. Публиковалась издательством Коданся в журнале Weekly Morning. Всего выпущено 28 томов манги. По мотивам манги студией Easyfilm был выпущен аниме-сериал, который транслировался по телеканалу TV Tokyo с 23 мая 1992 года по 1 октября 1992 года. Всего выпущено 23 серий аниме.

По мотивам манги также была выпущена видео-игра сначала для игровой приставки Game Boy, а позже для Sega Game Gear и Sega Mega Drive.

Игра была подвергнута критике из-за скучного геймплея. Игровой журнал Sega Pro оценил игру в 59 баллов из 100.

Сюжет 
Сюжет разворачивается вокруг Хариманды, борца сумо-новичка, который буквально выйдя на арену показывает свой талант и оригинальный метод борьбы, однако это не устраивает членов ассоциации сумо, у которых установлена свои правила и иерархия, они дают знать, что не заинтересованы в Хариманде как борце, однако вместо того, чтобы уйти, Хариманда делает дерзкое заявление, что намеревается стать сильнейшим борцом, свергнуть ассоциацию сумо и победить легендарного Футабаяму, который победил уже 69 раз в подряд. Члены ассоциации возмущаются заявлениями Хариманды и решают унижать и выживать его любыми способами, самому Хариманде предстоит противостоять этой иерархии и побеждать на соревнованиях, чтобы достичь своей заветной цели.

Роли озвучивали 
 Акио Оцука — Хариманада Исао (яп. 播磨灘)
 Ай Орикаса — Акико Маэда 
 Акира Мураяма — Диктор 
 Ако Маяма — Оками-сан (яп. おカミさん)
 Икуя Саваки — рассказчик 
 Кэньити Огата — Райко (яп. 雷光)
 Кэньити Оно — профессиональный судья сумо
 Кумико Нисихара — Риё 
 Мари Масиба — Маро 
 Масахиро Андзай — Ясокити Фугаку (яп. 富嶽八十吉)
 Мэгуми Тано — Пуюта 
 Мики Нарахаси — Фуко 
 Нобуаки Фукуда — Кисюнада 
 Нобуюки Фурута — Хокудосан (яп. 北道山)

Примечания

Ссылки